Xinxing steht für:
 Xinxing (Allianz), innerchinesische Allianz von regionalen Fluggesellschaften;
 Xinxing (Buddhist) (540–594), chinesischer Buddhist und Gründer der Schule der drei Lehrstufen (Sānjiē jiào).

Geographie:
 Xinxing (Kaohsiung) (新興區), einen Bezirk der taiwanischen Stadt Kaohsiung;
 Xinxing (Qitaihe) (新兴区), einen Stadtbezirk der bezirksfreien Stadt Qitaihe in der nordostchinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Yunfu) (新兴县), einen Kreis der bezirksfreien Stadt Yunfu in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinxing (Dawa) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Dawa in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Gangu) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Gangu in der chinesischen Provinz Gansu;
 Xinxing (Guoyang) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Guoyang in der chinesischen Provinz Anhui;
 Xinxing (Heishan) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Heishan in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Lanling) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Lanling in der chinesischen Provinz Shandong;
 Xinxing (Li) (辛兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Li in der chinesischen Provinz Hebei;
 Xinxing (Pengzhou) (新兴镇), eine Großgemeinde der Stadt Pengzhou in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Qing) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Qing in der chinesischen Provinz Hebei;
 Xinxing (Sanyuan) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Sanyuan in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Xinxing (Shuangliu) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Shuangliu in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Tinghu) (新兴镇), eine Großgemeinde im Stadtbezirk Tinghu von Yancheng in der chinesischen Provinz Jiangsu;
 Xinxing (Tunchang) (新兴镇), eine Großgemeinde im Kreis Tunchang in der chinesischen Provinz Hainan;
 Xinxing (Zhucheng) (辛兴镇), eine Großgemeinde der Stadt Zhucheng in der chinesischen Provinz Shandong;
 Xinxing (Hanshou) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Hanshou in der chinesischen Provinz Hunan;
 Xinxing (Jiangyou) (新兴乡), eine Gemeinde der Stadt Jiangyou in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Jianyang) (新星乡), eine Gemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Luding) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Luding in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Mianning) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Mianning in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Pengxi) (新星乡), eine Gemeinde im Kreis Pengxi in der chinesischen Provinz Sichuan;
 Xinxing (Songyang) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Songyang in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Xinxing (Tongyu) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Tongyu in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinxing (Yi’an) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Yi’an in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Yitong) (新兴乡), eine Gemeinde des Kreises Yitong in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinxing (Shuangcheng) (新兴满族乡), die Nationalitätengemeinde Xinxing der Manju im Stadtbezirk Shuangcheng der Stadt Harbin in der Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Xunke) (新兴鄂伦春族乡), die Nationalitätengemeinde Xinxing der Oroqen im Kreis Xunke der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Anda) (新兴街道), Straßenviertel der Stadt Anda in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Ang’angxi) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Ang’angxi von Qiqihar in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Donggang) (新兴街道), Straßenviertel der Stadt Donggang in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Haizhou) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Haizhou von Fuxin in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Heping) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Heping von Tianjin, Volksrepublik China;
 Xinxing (Longshan) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Longshan von Liaoyuan in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinxing (Nanhu) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanhu von Jiaxing in der chinesischen Provinz Zhejiang;
 Xinxing (Rongcheng) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Rongcheng von Jieyang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinxing (Tiedong) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Tiedong von Anshan in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Weicheng) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weicheng von Xianyang in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Xinxing (Weidu) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weidu von Xuchang in der chinesischen Provinz Henan;
 Xinxing (Xiashan) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xiashan von Zhanjiang in der chinesischen Provinz Guangdong;
 Xinxing (Xilin) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Xilin von Yichun in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Yangming) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yangming von Mudanjiang in der chinesischen Provinz Heilongjiang;
 Xinxing (Yanji) (新兴街道), Straßenviertel der Stadt Yanji in der chinesischen Provinz Jilin;
 Xinxing (Yanliang) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yanliang von Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi;
 Xinxing (Zhanqian) (新兴街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Zhanqian von Yingkou in der chinesischen Provinz Liaoning;
 Xinxing (Caolu) (新星村), ein Dorf der Großgemeinde Caolu im Stadtbezirk Pudong der chinesischen Stadt Shanghai;
 Xinxing (Chengxiang) (新兴社区), eine Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Chengxiang im Kreis Wuming des Autonomen Gebiets Guangxi;
 Xinxing (Fuyuan) (新兴社区), eine Einwohnergemeinschaft der Großgemeinde Fuyuan im Kreis Fuyuan der chinesischen Provinz Heilongjiang.